Amtsgericht Mülheim steht für:

 Amtsgericht Mülheim am Rhein, ehemaliges Amtsgericht (1879–1943) in der damaligen Stadt Mülheim am Rhein, Rheinprovinz
 Amtsgericht Mülheim an der Ruhr, Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Bezirk des Landgerichts Duisburg, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Amtsgericht Müllheim